Целе — многозначное слово.
 Целе — город в Словении.
 «Целе» — словенский футбольный клуб из города Целе.
 «Целе» — словенский гандбольный клуб из города Целе.
 Целе (графство)
 Целе Нацог Рангдрол (1608—?) — учитель тибетского буддизма традиций кагью и ньингма, поэт.